Valentia kan syfta på:

 Valentia (mytologi) – en gud för umbrer
 Valentia Island – en ö i republiken Irland
 Vibo Valentia – en kommun i provinsen Vibo Valentia i Kalabrien, Italien